Skandinavisch bezieht sich auf:
 die Region Skandinavien
 die Volksgruppen der Skandinavier
 die Skandinavischen Sprachen
 die Skandinavische Verteidigung im Schach

Siehe auch: